«Белые автобусы» — название спасательной операции шведского Красного Креста, проводившейся в последние месяцы Второй мировой войны с согласия властей нацистской Германии. Опорным пунктом операции, ставившей целью спасение и отправку в Швецию узников нацистских концлагерей, служило поместье семейства Бисмарков в Фридрихсру.

При посредничестве Вальтера Шелленберга и Керстена, личного массажиста Гиммлера, с немецкой стороны и графа Бернадота со шведской стороны была организована личная встреча Гиммлера с представителем Всемирного еврейского конгресса в Швеции Норбертом Мазуром, где были обсуждены предварительные условия освобождения узников.

Под руководством тогдашнего вице-президента шведского Красного Креста Фольке Бернадота за март-апрель 1945 года на белых автобусах с эмблемой Красного Креста было переправлено в Швецию более 15000 узников концлагерей, из них около 8000 составляли граждане Норвегии и Дании, а остальными были граждане ещё 20 стран, но в основном Франции и Польши. Сколько из них составляли евреи, установить затруднительно.

Операция «Белые автобусы» и сегодня считается образцовой спасательной операцией, хотя подвергается критике за отбор спасаемых по национальному признаку.

Ссылки 
 The White Buses

Красный Крест
Швеция во Второй мировой войне
Концентрационный лагерь Нойенгамме
Равенсбрюк
Концентрационный лагерь Терезин